Бризеланг () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Хафельланд. Население составляет 10 854 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 44,39 км². Официальный код — 12 0 63 036.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга